Prinzengrube steht für:
 Bergwerk Prinzengrube, siehe Liste von Bergwerken im Lahn-Dill-Gebiet #Dillenburg
 Bergwerk Prinzengrube, siehe Kopalnia Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały #Prinzengrube